Linda Carol est une actrice américaine, née le  à Boston (Massachusetts).

Biographie

Filmographie 

 Crime de chair (1984)
 Nouveaux Conquérants (1985)
 Les Anges du mal 2 (Reform School Girls, 1986)
 Back to the Beach (1987)
 Futur Hunter (1988)
 Carnal Crimes (1991)

Liens externes 
 
 

Actrice américaine de cinéma
Naissance en février 1970
Naissance à Boston